

Geografia
 Sway, un paese del New Forest in Inghilterra

Musica
 Sway, (titolo originale ¿Quién será?), un brano musicale cantato da Dean Martin, Michael Bublé a molti altri
 Sway, un singolo di Bic Runga, reso popolare dal film American Pie
 Sway, un brano musicale dei The Rolling Stones
 Sway, un singolo dei The Kooks
 Sway, un album dei Blue October
 Sway, un brano musicale dei The Perishers dall'album Let There Be Morning
 Sway..., un brano musicale dei Lostprophets dall'album Start Something
 Sway, un brano musicale dei Coal Chamber
 Sway, un brano musicale dei Spiritualized dall'album Lazer Guided Melodies

Persone
 Sway Calloway, un giornalista di MTV News
 Sway DaSafo, cantante hip hop britannica
 Espen Lind, cantante norvegese che utilizza il nome d'arte Sway
 Sway, personaggio dei fumetti Marvel Comics

Programmi
 Office Sway, programma della famiglia Microsoft Office